Pobjeda je uspjeh, uspješan ishod neke borbe (u ratu, u športu...)

Pobjeda može značiti i:
Pobjeda (list) - Crnogorski dnevni list
Pirova pobjeda - pobjeda za koju se plati prevelika cijena 
Mračna pobjeda - film Edmunda Gouldinga iz 1939 .
Pobjeda - album Hladnog piva

bg:Победа (пояснение)
en:Victory (disambiguation)
fr:Victory
it:Victory
nl:Victory
ja:ヴィクトリー
pl:Victory
ru:Победа
sv:Victory
vo:Victory